Het seizoen 1998/99 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1998 en eindigde op 30 mei 1999 met de finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De beker ging naar Lierse SK, dat Standard Luik versloeg in de finale.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden net als de voorgaande rondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale

Topschutter
 Jurgen Cavens - Lierse SK (9 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1998/99